Friedrich Haeseler ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Haeseler (Mediziner) (1877–1964), deutscher Generalarzt